Le sigle UFAC peut signifier :
 Union française des associations de camping, l'ancien nom de la Fédération française de camping et de caravaning ;
  (en français, Université fédérale de l'Acre).